

Alcolici 
 Ricard – liquore alcolico appartenente alla famiglia dei pastis, prodotto dalla Pernod Ricard.

Onomastica
Ricard – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Riccardo

Persone
André Ricard Sala (1929) – designer e scrittore spagnolo naturalizzato francese
Hamilton Ricard (1974) – ex calciatore colombiano
Jean-Pierre Ricard (1674-1728) – giurista francese
Jean-Pierre Ricard (1944) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
John Huston Ricard (1940) – vescovo cattolico statunitense
Louis-Gustave Ricard (1823-1873) – pittore francese
Louis-Xavier de Ricard (1843-1911) – poeta francese
Matthieu Ricard (1946) – scrittore e monaco buddhista francese
Patrick Ricard (1994) – giocatore di football americano statunitense
Samuel Ricard (1637-1717) – giurista francese naturalizzato olandese

Pagine correlate
Ricardo
Ricarda